Unter Vorbereitungsverfahren versteht man:

 Die Vorbereitung (Kochen) von Lebensmitteln oder anderen Rohstoffen
 Dem Aufgebot (Eherecht) entspricht im schweizerischen Zivilgesetzbuch das Vorbereitungsverfahren